Urechești se poate referi la:
Urechești, Argeș
Urechești, Bacău
Urechești, Dolj
Urechești, Gorj
Urechești, Vrancea